Yawan Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Yawan Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Yawan Airport är bergig västerut, men österut är den kuperad. Yawan Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Yawan Airport. Runt Yawan Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer..

Trakten runt Yawan Airport består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Badakhshan (provins)